El nombre de Iglesia de San Florián - o Iglesia de San Florín- es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor (advocación o patrocinio) a algún santo llamado Florián.

Advocación 
 Florián de Lorch (250–304), santo – Festividad: 4 de mayo.
 Florián (Florín) de Remus (???–856), sacerdote – Festividad: 17 de noviembre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
St.-Florian-Kirche/Florianikirche/Florinskirche
 Iglesia de San Florián (de Lorch), templo católico, en la ciudad de Burhafe (:w:de);
 Iglesia de San Florián (de Remus), templo católico, en la ciudad de Koblenz (:w:de);

en Eslovenia 
Cerkev sv. Florijana
 Iglesia de San Florián (de Lorch), templo católico, en la ciudad de Ljubljana (:w:sl);

en Estados Unidos 
St. Florian Church
 Iglesia de San Florián (de Lorch), templo católico, en la ciudad de Hamtramck, Michigan (:w:en);

en Liechtenstein 
 Catedral de San Florián (de Remus), templo católico, en la ciudad de Vaduz (:w:pl);

en Polonia 
Kościół św. Floriana
 Catedral de San Florián (de Lorch), templo católico, en la ciudad de Varsovia (:w:pl);
 Iglesia de San Florián (de Lorch), templo católico, en la ciudad de Cracovia (:w:pl);